Arífron, pare de Xantip i avi de Pèricles membre de la família dels Alcmeònides 
 Arífron (germà de Pèricles)
 Arífron de Sició, poeta grec autor de l'himne a la salut que va estar conservat per Ateneu de Naucratis